Eldorado Recording — студия звукозаписи в Бербанке, штат Калифорния.

История 
Первоначально студия была создана в 1954 году на пересечении Голливудского бульвара и Вайн-стрит в качестве мастерской для Джонни Отиса. После землетрясения Уиттиер-Нарроуз в 1987 году здание было повреждено и Eldorado Recordings переехала в бывшую студию Марвина Гэя на бульваре Сансет. Там было записано много успешных альбомов периода расцвета альтернативного рока и гранж-эры (с 1989 по 1996 год). В 1996 году студия переехала в новое помещение в Бербанке, которое было спроектировано и построено с нуля Стивеном Кляйном.

В Eldorado Recording были записаны альбомы или отдельные композиции многих известных музыкантов, таких как Canned Heat, Slayer, Брайан Ино, Talking Heads, Red Hot Chili Peppers, Херби Хэнкок, Jane’s Addiction, Social Distortion, Alice in Chains, MxPx, The Offspring, Beowülf, Against Me!, Head Automatica, Avenged Sevenfold, My Chemical Romance, Anthrax, Kreator, Icehouse.

Eldorado Recording была домашней студией продюсера Дэйва Джердена с 1981 по 2004 год. После этого Eldorado стало местом работы большого количества продюсеров и звукоинженеров, включая Бутча Вига, Роба Кавалло, Бена Харпера, Маршалла Альтмана, Джейсона Ладера, Лукаса Бертона, Дона Гехмана, Джо Зука, Джеффа Тротта, Брайана Шойбла, Дага МакКина, Дона Мюррея, Джеффа Зальцмана, Фила Инглиша и Тоби Райта.

Альбомы, записанные на Eldorado Recording

Ссылки 

Музыка в Лос-Анджелесе
Студии звукозаписи